Antonio Benevoli – medico italiano
 Giovanni Benevoli – letterato, umanista e religioso italiano
 Orazio Benevoli – compositore italiano